Mount Pleasant Regional Airport steht für:
 Mount Pleasant Regional Airport (South Carolina), Flughafen von Mount Pleasant (South Carolina), Charleston County im US-Bundesstaat South Carolina
 Mount Pleasant Regional Airport (Texas), Flughafen von Mount Pleasant (Texas), Titus County im US-Bundesstaat Texas

Siehe auch:
 Mount Pleasant Airport
 Mount Pleasant Municipal Airport